Terapia d'urto (Anger Management) – film del 2003 diretto da Peter Segal
Terapia d'urto – episodio del 2006 della prima stagione della serie televisiva italiana Crimini
Nurse Jackie - Terapia d'urto (Nurse Jackie) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2009
Terapia d'urto (Necessary Roughness) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011